Rayososaurus est un genre éteint de dinosaures sauropodes  diplodocoïdes, rattaché à la famille des rebbachisauridés. Il a vécu en Argentine (Patagonie) à la fin du Crétacé inférieur.

Une seule espèce est rattachée au genre : Rayososaurus agrionensis, décrite par José Bonaparte en 1996.

Étymologie 
Le nom de genre Rayososaurus fait référence  la formation géologique de Rayoso dans laquelle le fossile a été découvert, associé au grec ancien « saûros » qui signifie « lézard » pour donner littéralement « lézard de Rayoso ».

Découverte 
L'holotype est constitué de seulement une omoplate, un fémur et d'un fragment de péroné. Ces restes fossiles ont été découverts dans la formation de Rayoso.

Description 
La forme en raquette de l'omoplate parait caractéristique de celles des grands herbivores quadrupèdes à long cou de la famille des Rebbachisauridae.

Classification 
La validité du genre a été discutée, car basée sur des restes fossiles fragmentaires. Cependant Rayososaurus est pris en compte dans plusieurs analyses phylogénétiques et apparaît ainsi dans certains cladogrammes comme appartenant à la sous-famille  des Limaysaurinae (John A. Whitlock en 2011, José Luis Carballido et ses collègues en 2012 et Frederico Fanti et son équipe en 2013) :

Voir aussi

Références taxinomiques

Annexes

Articles connexes 
 Sauropoda
 Rebbachisauridae

Notes et références

Références 

Diplodocoidea
Genre de dinosaures non aviens (nom scientifique)
Dinosaure du Crétacé inférieur
Dinosaure d'Amérique du Sud
Taxon fossile décrit en 1996
Taxon fossile décrit par José Bonaparte